Ospedale ima više značenja:
 Ospedale, Cremona
 Ospedale, Crotone